Daboura peut désigner :
Daboura, la ville située dans le département de Solenzo au Burkina Faso
Daboura-Gantoura, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso
Daboura-Konkoro, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso